«Наша газета» — название ряда средств массовой информации.

 «Наша газета» — газета рабочих комитетов Кузбасса
 «Наша газета» — бесплатное информационно-рекламное печатное издание Екатеринбурга
 «Наша газета» — русскоязычная газета Швейцарии
 «Наша газета» — газета в Казахстане
 «Наша газета» — газета на русском языке издававшаяся в Софии в 1938—1940 гг.

Примечания